Julie Pelletier est une sexologue clinicienne, psychothérapeute et journaliste québécoise. En plus de travailler en cabinet privé, elle est connue pour ses collaborations à  et ses publications hebdomadaires dans Le Journal de Montréal. 

.

Liens externes 
 Courte biographie
 Entrevue

Sexologue
Journaliste québécoise
Animatrice québécoise de radio
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)